Herrenknecht bezeichnet:

 Herrenknecht, deutscher Hersteller von Tunnelvortriebsmaschinen

Herrenknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Herrenknecht (* 1942), deutscher Unternehmer, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Herrenknecht AG
 Wilhelm Herrenknecht (1865–1941), deutscher Arzt, Zahnmediziner und Hochschulprofessor